

Гротон — місто, штат Коннектикут
 Гротон — містечко, штат Коннектикут
 Гротон — місто, штат Массачусетс
 Гротон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Гротон — місто, штат Нью-Йорк
 Гротон — місто, штат Південна Дакота
 Гротон — місто, штат Вермонт
 Гротон — селище, штат Нью-Йорк
 Гротон — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Гротон — переписна місцевість, штат Вермонт

Див. також 
 Ґротон